Poinciana – genere delle Fabaceae
 Poinciana – census-designated place della Contea di Osceola, Florida
 Poinciana – album di Ahmad Jamal del 1963